Écritures est le pluriel du mot écriture. Il peut aussi désigner : 
 les Saintes Écritures : la Bible hébraïque des Juifs, la Bible des chrétiens ;
 Écritures, une collection des éditions Casterman ;
 Écritures, une revue belge consacrée à la littérature contemporaine.